La línea 221 es una línea de transporte suburbana que une la ciudad Montevideo con El Pinar o la playa del barrio Solymar, barrios de Ciudad de la Costa, ubicados en el departamento de Canelones.

Historia 
En sus inicios comenzó como 21 Rapido Carrasco y poco después se le brindaría su denominación de 221 hasta el día de hoy. Desde sus inicios esta línea, al igual que la 222 fue operada por la ex cooperativa Raincoop hasta el año 2016, año en el que se dio la disolución de la misma, poco después se le adjudicó esta línea a UCOT.

A partir de octubre del 2022, esta línea cuenta con una unidad con accesibilidad universal, para sillas de ruedas, lo cual se dio a raíz de una renovación de flota con ómnibus híbridos suburbanos marca Yutong por parte de UCOT.

Recorridos 

Ida
 Río Branco
 Galicia
 Julio Herrera y Obes
 Paysandú
 República
 Democracia
 Daniel Muñoz
 Eduardo Víctor Haedo
 Avenida Italia
 Av. Ing. Luis Giannattasio
 Av. Dr. Horacio García Lagos
 Transversal...
 Doroteo García Lagos
 Terminal Solymar Playa
 ...Transversal
 Tuyuti
 Indiana
 Rambla
 Terminal Hormigón, El Pinar

Vuelta de El Pinar
 Terminal Hormigón
 Rambla
 Indiana
 Tuyuti...
Vuelta desde Solymar Playa
 Doroteo García Lagos
 ...Transversal
 Av. Dr. Horacio García Lagos
 Av. Ing. Luis Giannattasio
 Av. Italia
 Salvador Ferrer Serra
 Martín C. Martínez
 Uruguay
 Ciudadela
 Rbla. Franklin D. Rooselvelt
 Galicia
 Terminal Río Branco

Paradas 
Nº Parada → Calle

Ida

Vuelta

Barrios Servidos 

El 221 pasa por los barrios: Centro, Cordón, Cordón Norte, Tres Cruces, Parque Batlle, Buceo, Malvín, Malvín Norte, Parque Rivera, Carrasco, Shangrilá, Lagomar, Solymar, Lomas de Solymar, El Pinar.

Referencias 

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo

Enlaces externos 

 https://www.montevideo.gub.uy/buses/mapaBuses.html / Mapa en línea oficial de IMM en conjunto con MTOP, consulte la ubicación de esta línea en tiempo real.
 http://ucot.net/